Die Bezeichnung Leopoldinum führen:

 das Gymnasium Leopoldinum (Detmold) 
 das Gymnasium Leopoldinum (Passau) 
 das Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz
 das Diploma Leopoldinum (1691) Leopold I. für Siebenbürgen